Most of the Remixes we've made for other people over the years except for the one for Einstürzende Neubauten because we lost it and a few we didn't think sounded good enough or just didn't fit in length-wise, but including some that are hard to find because either people forgot about them or simply because they haven't been released yet, a few we really love, one we think is just ok, some we did for free, some we did for money, some for ourselves without permission and some for friends as swaps but never on time and always at our studio in Ghent, зазвичай скорочується до Most of the Remixes — електронний альбом Soulwax. Альбом був випущений 22 жовтня 2007 року, і складається із реміксів, зроблених Soulwax для інших виконавців. Повна назва альбому містить 552 символи.

Треклист

Диск 1 
 The Gossip, "Standing in the Way of Control" (Soulwax nite version) - 6:56
 LCD Soundsystem, "Daft Punk Is Playing at My House" (Soulwax Shibuya re-remix) - 7:09
 Human Resource vs. 808 State, "Dominator" (Soulwax edit) - 4:03
 Klaxons, "Gravity's Rainbow" (Soulwax remix) - 6:24
 DJ Shadow, "Six Days" (Soulwax remix) - 5:14
 Justice, "Phantom Pt. II" (Soulwax remix) - 7:27
 Kylie Minogue, "Can't Get You Out of My Head" (Soulwax KYLUSS remix) - 4:20
 Gorillaz, "Dare" (Soulwax remix) - 5:45
 Robbie Williams, "Lovelight" (Soulwax Ravelight dub) - 6:28
 Arthur Argent, "Hold Your Head Up" (Soulwhacked mix) - 5:46
 Lords of Acid,  "I Sit on Acid" (Soulwax remix) - 3:01
 Daft Punk, "Robot Rock" (Soulwax remix) - 6:31
 Sugababes, "Round Round" (Soulwax remix) - 4:14
 Muse, "Muscle Museum" (Soulwax remix) - 3:47

Диск 2 
 LCD Soundsystem - "Daft Punk Is Playing at My House" (Soulwax Shibuya re-remix) - 3:20
 The Gossip, "Standing in the Way of Control" (Soulwax nite version) - 3:36
 Arthur Argent, "Hold Your Head Up" (Soulwhacked mix) - 3:34
 Daft Punk, "Robot Rock" (Soulwax remix) - 1:38
 Human Resource vs. 808 State, "Dominator" (Soulwax remix) - 2:37
 Robbie Williams, "Lovelight" (Soulwax Ravelight dub) - 3:30
 Kylie Minogue, "Can't Get You Out of My Head" (Soulwax KYLUSS remix) - 2:00
 West Phillips, "(I'm Just A Sucker) For a Pretty Face" (Soulwax remix) - 1:31
 Justice, "Phantom Pt.II" (Soulwax remix) - 3:15
 Sugababes, "Round Round" (Soulwax remix) - 2:49
 Tiga, "Move My Body" (original version) - 2:28
 Playgroup, "Make It Happen" (Soulwax remix) - 1:36
 Klaxons, "Gravity's Rainbow" (Soulwax remix) - 3:12
 Felix da Housecat, "Rocket Ride" (Soulwax Rock It Right remix) - 3:07
 Ladytron, "Seventeen" (Soulwax remix) - 2:14
 Gorillaz, "DARE" (Soulwax remix) - 1:42
 Hot Chip, "Ready for the Floor" (Soulwax dub) - 5:36
 Lords of Acid, "I Sit on Acid" (Soulwax remix) - 1:29
 DJ Shadow, "Six Days" (Soulwax remix) (4:02)

Примітки

Посилання 

Most of the Remixes... Ревю альбому на сайті AltNation.com